Aenigmaticum är ett släkte av skalbaggar. Aenigmaticum ingår i familjen punktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Punktbaggar
Aenigmaticum